Mrkvička může být:

 mrkvička – malá mrkev

příjmení
 Ivan Mrkvička (1856–1938) – český malíř
 Jiří Mrkvička (1931–2003) – český psycholog
 Karel Mrkvička (1951–2017) – český zpěvák a kytarista kapely Taxmeni
 Ladislav Mrkvička (1939–2020) – český herec
 Otakar Mrkvička (1898–1957) – český malíř, ilustrátor, karikaturista a výtvarný kritik